Ablington ist der Name mehrerer Orte im Vereinigten Königreich:

 Ablington (Gloucestershire)
 Ablington (Wiltshire)